Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1975